Сент-Ібар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сент-Ібар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж